Locus (biologie): plaats op een chromosoom.
 Locus (filosofie): een van de tien categorieën van Aristoteles.
 Locus (theologie): plaats in een dogmatische verhandeling.
 Locus (methodologie): onderzoeksgebied, aspect dat bestudeerd wordt.
 Locus (geschiedenis) Middeleeuwse benaming voor dorp.
 Locus (wiskunde) is een andere benaming voor meetkundige plaats.
 Locus (tijdschrift): een Amerikaans literair tijdschrift.
 Locus (tijdschrift): een Nederlands cultuurwetenschappelijk tijdschrift.